Molekulska formula -{C11H19N3O6}- se može odnositi na:

 Oftalminska kiselina
 Tabtoksin